«Оли́мпия» — пятый студийный альбом группы «7Б», вышел в ноябре 2010 года.

Об альбоме 
Диск содержит 14 песен и четыре бонус-трека. Отсняты клипы на песни «Птица» (режиссёр Евгений Курицын), «Помоги мне» (режиссёр Игорь Емельяненко), «Ночь на экране» (режиссёр Владимир Сараев). В записи альбома участвовали рок-гитарист Валерий Гаина и экс-«Акула» Оксана Почепа.

Автором слов и музыки песни «Крылья» является сын Ивана Демьяна (лидера группы «7Б»), Влад Демьян. Также Влад Демьян снимался в клипе на песню «Птица».

В целом, альбом получил довольно тёплые отзывы рецензентов.  — пишет Алексей Мажаев, сотрудник ИА InterMedia, в своей рецензии.

В отличие от предыдущих альбомов, «Олимпия» содержит много медленных песен с любовной лирикой («Чудо моё», «Помоги мне», «Тамбурный танец» и др.).

В российской мелодраме «Время счастья — 2» Иван Демьян сыграл самого себя, исполняя песню «Она молодая» с этого альбома.

Список композиций 
 Олимпия - 4:01
 Осени недели - 3:03
 Полковник - 3:12
 Помоги мне - 4:16
 Тамбурный танец - 2:59
 Ангел - 2:59
 Я живой - 4:34
 Птица - 4:12
 Парабеллум - 1:58
 Богиня - 4:27
 Одиночество - 3:36
 Чудо моё - 3:18
 Она молодая - 2:39
 Ночь на экране - 3:25
 Виктор Цой (Bonus track) - 3:30
 Крик (Bonus track) - 4:50
 Крылья (Bonus track) - 3:15
 Птица (remix А. Б.) (Bonus track) - 3:35

Участники записи

Постоянный состав 
 Иван Демьян — вокал, акустическая гитара, автор музыки и слов
 Андрей Просветов («Саид») — бас-гитара
 Андрей Белов («Пушкин») — гитара, акустическая гитара
 Станислав Цыбульский — клавишные, портативная студия
 Андрей Каталкин («Каталыч») — ударные, перкуссия

Приглашённые музыканты 
 Валерий Гаина — гитара, бас-гитара
 Влад Демьян — вокал, акустическая гитара, автор музыки и слов
 Яник Николенко — флейта
 Оксана Почепа — бэк-вокал
 Диана Титкова — вокал
 Анна Лобас — бек-вокал

Примечания

Ссылки 

 Олимпия на Discogs
 Официальный сайт 
 Олимпия  на Яндекс.Музыке

Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Альбомы России